Аряев — русская фамилия.

Известные носители 
 Аряев, Василий Иванович (1922—1983) — Герой Советского Союза (1945).
 Аряев, Леонид Николаевич (1923—1976) — советский и украинский учёный.

См. также 
 Арьев